New Moon kan verwijzen naar:

 The Twilight Saga: New Moon, een fantasyfilm uit 2009;
 Nieuwe maan (roman)
 New Moon (1930), een film van Jack Conway
 New Moon (1940), een film van Robert Z. Leonard en W.S. Van Dyke